

Niemcy 
 Freiberg – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Freiberg – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Mittelsachsen
 Freiberg – stacja kolejowa w Freibergu
 Freiberg – były powiat w kraju związkowym Saksonia

 Freiberg am Neckar – miasto w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Ludwigsburg
 Freiberg – dzielnica miasta Stuttgart

Inne 
 Freiberg – ród

Zobacz też 
 Freiberge
 Freiburg
 Freinberg
 Freyberg
 Freyburg